Локомотивное депо Саратов
 Вагонное депо Саратов
 Пассажирское вагонное депо Саратов